Чемпионат Европы по борьбе 1981 года проводился раздельно: соревнования по греко-римской борьбе прошли 8—11 апреля в Гётеборге (Швеция), а соревнования по вольной борьбе — с 23 по 26 апреля в Лодзи (Польша).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 Wrestling Database

1981
Чемпионаты Европы в Польше
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Международные спортивные соревнования в Лодзи
Апрель 1981 года
Спорт в Швеции в 1981 году
Спорт в Польше в 1981 году
Чемпионаты Европы в 1981 году
Международные соревнования по борьбе в Польше
Международные соревнования по борьбе в Швеции
Чемпионаты Европы в Швеции